Сутенёр:

 Сутенёр — человек, занимающийся организацией проституции и получающий от этого доход.